Lorena Muñoz García (Málaga, 16 de marzo de 1990) es una jugadora española de fútbol sala que ocupa la posición de portera. Con la selección española ha obtenido dos bronces y una plata en los Torneos Mundiales celebrados (España/Portugal), ha ganado una Liga nacional y un segundo puesto en el campeonato nacional de selecciones autonómicas. En la actualidad milita en las filas de la Lazio, liga italiana.

Historia de la Deportista 

Condición de deportista de Alto nivel (Real Federación de fútbol). 

Año 2000 a 2003 Federada en categoría provincial, Málaga.

Año 2001/02 Convocada selección Malagueña (ANFS). 3 puesto.

Año 2002/03 Convocada selección Malagueña. 3 puesto.

Año 2004 Federada en categoría Autonómica, Loja (Granada).

Año 2004 Convocada por la Selección Andaluza en campeonato España. 

Años 2005-2009 Federada en categoría División de Honor Cajasur Córdoba.

Año 2005/06 Subcampeona de Andalucía campeonatos universitarios, UMA.

Año 2006/07 Subcampeona de Andalucía campeonatos universitarios, UCO.

Año 2008/09 Campeonas de Liga (Cajasur Córdoba).

Año 2009/10 Federada en categoría División de Honor Campillos, Málaga.

Año 2009/10 Medalla de plata en el campeonato de España de selecciones autonómicas.

Año 2009/12 Convocada por la selección Española. Mundial FSF. BRONCE. (España)

Año 2010-2013 Federada en categoría División de Honor, Valladolid.

Año 2012/13 Convocada por la selección Española. Mundial FSF. BRONCE. (Portugal).

Año 2013/2014 Federada en categoría Serie A, Virtus Roma. Italia.

Año 2014/2015 Federada en categoría Serie A, Salinis (Margherita di Savoia). Italia. 

Año 2015/2016 Federada en categoría Serie A, Bellator Ferentum (Ferentino) Frosinone. Italia.

Referencias 

Jugadoras de fútbol sala de España
Nacidos en Málaga